TOCA Race Driver (seria) – seria gier TOCA Race Driver.
 ToCA Race Driver (gra komputerowa) – gra z serii TOCA Race Driver.